Teius (geslacht), een geslacht van hagedissen
 Teiuș, een stad (oraș) in het Roemeense district Alba